Typhoon (tifón en idioma inglés) puede referirse a:

 Typhoon, clase de submarinos soviéticos de los años 1980.
 Eurofighter Typhoon, avión de combate de fabricación europea. 
 Hawker Typhoon, avión de combate británico de la Segunda Guerra Mundial.
 Typhoon VCA, una línea de blindados de procedencia rusa que comparten el mismo chasis, fabricado entre las 120 entidades que participan de su desarrollo.
 Ural Typhoon, vehículo multi-funcional ruso de diseño y construcción modular de clase blindada, resistente a explosivos como minas y artefactos caseros, devenido de la familia "Typhoon".
 Kamaz Typhoon, uno de los integrantes de la familia de blindados rusos multifuncionales, de diseño y construcción modular, resistente a impactos de minas de tipo MRAP. El KamAZ Typhoon es la contraparte de su similar UralAZ Typhoon del mismo programa.
 Typhoon,  videojuego de matamarcianos con scroll vertical de Konami publicado originalmente como arcade en diciembre de 1987 con el título de A-Jax.
 Typhoon, nombre artístico de Fred Ottman, un exluchador profesional estadounidense de la World Wrestling Federation.